Єронім Кардійський (354—250 р. до н. е.) — давньогрецький історик часів еллінізму.
 Єронім Стридонський (біля 340—30 вересня 420) — християнський теолог, письменник, відомий як перекладач тексту Біблії з грецької та гебрейської мов на тогочасну латинську мову.
 Єронім Печерський — преподобний самітник Києво-Печерський XII століття.
 Микола-Єронім Сенявський (1645—1683) — державний діяч Речі Посполитої, один із найбільших польських магнатів.
 Єронім (Устрицький) (1658—1748) — перемиський єпископ (1715—1746).
 Стрілецький Єронім (1732—1804) — церковний діяч.
 Химій Єронім Ісидор (1919—1992) — єпископ, український греко-католицький церковний діяч
Єронім II  (нар. 1938)  —  предстоятель Православної Церкви Греції.